Лусс — фамилия.
 Лусс, Саша (род. 1992) — российская топ-модель, актриса.
 Лусс, Эдуард Эдуардович (1912—1980) — советский конструктор реактивных авиационных двигателей, лауреат Сталинской премии.